Monroe Township to:
 Monroe Township – miejscowość w hrabstwie Gloucester w stanie New Jersey
 Monroe Township – miejscowość w hrabstwie  Middlesex w stanie New Jersey
 Monroe Township – miejscowość w hrabstwie  Bedford w stanie Pensylwania
 Monroe Township – miejscowość w hrabstwie  Wyoming w stanie Pensylwania
 Monroe Township – miejscowość w hrabstwie  Snyder w stanie Pensylwania
 Monroe Township – miejscowość w hrabstwie  Juniata w stanie Pensylwania
 Monroe Township – miejscowość w hrabstwie  Cumberland w stanie Pensylwania
 Monroe Township – miejscowość w hrabstwie  Clarion w stanie Pensylwania
 Monroe Township – miejscowość w hrabstwie  Bradford w stanie Pensylwania
 Monroe Township – miejscowość w stanie Minnesota
 Monroe Township – miejscowość w stanie Michigan